Bill Jones peut désigner :
 Bill T. Jones (1952-), danseur et chorégraphe américain ;
 Bill Jones (1921-2010), footballeur anglais ;
 Bill Jones (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Bill Ryder-Jones (1983-), auteur-compositeur-interprète anglais.